Тьєбомені́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 70 км на південний схід від Меца, 35 км на схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 401,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тьєбоменій на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєбоменій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєбоменій на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєбоменій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєбоменій на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель